Полта́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Полтавский переулок — улица в Липецке;
 Полтавский переулок — улица в Нижнем Новгороде;
 Полтавский переулок — улица в Томске.

Крым 
 Полтавский переулок — улица в Феодосии.

См. также 
 Полтавская площадь
 Полтавская улица
 Полтавский проезд